

Єгіндибулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Єгіндибулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Мугалжарський район, Актюбинська область

Див. також 
 Єгіндібулацький сільський округ